11-й Чемпионат мира по тхэквондо 1993 года прошёл с 19 по 23 августа в Нью-Йорке (США).

Медалисты

Мужчины

Женщины

Общий медальный зачёт

Ссылки 
 Список медалистов на сайте wtf.org

1993
Спорт в США в 1993 году
Международные спортивные соревнования в Нью-Йорке
Август 1993 года